Stratmann ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Braun-Stratmann (1892–1966), deutsche SPD-Politikerin
 Anton Joseph Stratmann (1732–1807), deutscher Künstler
 Christian Stratmann (* 1951), deutscher Theaterleiter
 Cordula Stratmann (* 1963), deutsche Komödiantin
 Dietrich Stratmann (* 1937), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Eckhard Stratmann-Mertens (* 1948), deutscher Politiker
 Egon Stratmann (* 1936), bildender Künstler
 Eleonore Batthyány-Stratmann († 1741), Wiener Hofdame und enge Vertraute von Prinz Eugen von Savoyen
 Emil Stratmann (1881–1974), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Fabian Stratmann (* 1987), deutscher Radiomoderator
 Franziskus Maria Stratmann (1883–1971), Dominikaner, Theoretiker der katholischen Friedensbewegung
 Friedrich Stratmann (1875–1952), deutscher Politiker
 Georg Stratmann (1878–1949), deutscher Politiker
 Gerd Stratmann (* 1939), deutscher Anglist und Literaturwissenschaftler
 Günter Stratmann (* 1931), deutscher Fechter

 Jörg Stratmann (* 1954), deutscher Fechter
 Julia Stratmann (* 1978), deutsche Turnerin 
 Ludger Stratmann (1948–2021), deutscher Kabarettist
 Lutz Stratmann (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Stratmann (* 1954), deutscher Chemiker und Korrosionsforscher
 Robert Stratmann (1877–1950), deutscher Maler
 Roland Stratmann (* 1964), deutscher Künstler
 Rosemarie Stratmann-Döhler (* 1934), deutsche Kunstgeschichtlerin
 Theodor Heinrich von Stratmann (1637–1693), österreichisch-deutscher Diplomat und Reichskanzler unter Leopold I.
 Udo Stratmann (1957–2020), deutscher Anatom, Zahnmediziner und Hochschullehrer

Fiktive Person:
 Else Stratmann, siehe Elke Heidenreich

Siehe auch:
 Stratmann (Adelsgeschlecht)
 Strathmann
 Stratmanns